Le patronyme néerlandais Bussche renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt (dialectal, dérivé du :nl:bos). Van den Bussche correspond au français Dubois.

Benjamin Debusschere, un ancien joueur de football belge ;
Christoff Debusschere, un artiste-peintre français ;
Dave DeBusschere, un joueur de basket-ball ;
Jacques De Busscher, un médecin psychiatre belge ;
Jens Debusschere, un coureur cycliste belge.
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais